een wat gekunstelde vertaling van "in real life", vaak afgekort met irl, zie: In real life (internetterm)
Het echte leven (film)